Termin dezoksicitidilatna kinaza ima više značenja.

 Citidilat kinaza, enzim
 (d)CMP kinaza, enzim